Жовтне́ва сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Жовтнева сільська рада — Запорізька область, Токмацький район
 Жовтнева сільська рада — Кіровоградська область, Устинівський район
 Жовтнева сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район

 Жовтнева сільська рада — назва Дяківської сільської ради Славутського району Хмельницької області до 2003 року
 Жовтнева сільська рада — назва Квітневої сільської ради Попільнянського району Житомирської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Новочорнорудської сільської ради Ружинського району Житомирської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Слобожанської сільської ради Харківського району Харківської області до 2017 року
 Жовтнева сільська рада — назва Янжулівської сільської ради Семенівського району Чернігівської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Дмитрівської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Покровської сільської ради Менського району Чернігівської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Рождественської сільської ради Коропського району Чернігівської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Калиновецької сільської ради Золочівського району Харківської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Саксаганської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Калинівської сільської ради Олевського району Житомирської області  до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Дмитрівської сільської ради Бородянського району Київської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Вознесенської сільської ради Згурівського району Київської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Зеленоярської сільської ради Кагарлицького району Київської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Студениківської сільської ради Переяслав-Хмельницького району  Київської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Миролюбівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Новомихайлівської сільської ради Врадіївського району Миколаївської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Каракуртської сільської ради Болградського району Одеської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Петровірівської сільської ради Ширяївського району Одеської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Покровської сільської ради Решетилівського району Полтавської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Рокитівської сільської ради Семенівського району Полтавської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва Богданівської сільської ради Дворічанського району Харківської області до 2016 року
 Жовтнева сільська рада — назва ліквідованої Жовтневої сільської ради — Радивилівського району Рівненської області. Рада у 2016 році увійшла до складу Козинської сільської громади

Див. також 
 Жовтнева селищна рада